Érolaszi, Székelyhídhoz tartozó falu
 Olaszi (Nagyvárad), Nagyvárad városrésze